Héritiers de la rue est le premier album du groupe de hip-hop français Mo'vez Lang, sorti en 1999.

Liste des titres

Notes et références

Liens externes 
 
 

Album de hip-hop français
Premier album musical sorti en 1999